Bleus est un surnom donné à plusieurs groupes, mouvements politiques, troupes militaires et équipes sportives qui sont traditionnellement associés à la couleur bleu.

Politique

Canada 
Les différents partis conservateurs sont traditionnellement représentés par la couleur bleu ; leurs membres et partisans sont donc surnommés les bleus. Ce fut particulièrement le cas pour le Parti bleu et de ses descendants, le Parti conservateur du Québec et l'Union nationale. Récemment, le surnom a également été appliqué dans les médias au Parti conservateur du Canada sur la scène fédérale et parfois au Parti québécois et Bloc québécois qui s'identifient également à la couleur bleu.

De manière plus générale (sauf au Québec, où le bleu est la couleur du drapeau national), on applique ce surnom à toute personne qui épouse une philosophie ou une politique de conservatisme.

Belgique
La couleur bleue est associée aux partis "libéraux", à droite de l'échiquier politique. Depuis les élections fédérales de juin 2007, une coalition tente de se mettre en place sous le terme "orange bleue"

Bleu(s) et bleue(ttes) est le nom ou surnom que l'on donne aux nouveaux étudiants qui entame leur baptême.

Histoire 
 Rome antique : les Bleus sont le nom d'un des deux grands groupes de supporteurs dans les courses de chars, par opposition aux Verts : voir Factions (Byzance) ;
 Troupes républicaines lors de la période révolutionnaire en France, par opposition aux Blancs.

Sport 

 Équipe de France de football
 Équipe de France de rugby à XV
 Équipe d'Italie de football
 Équipe d'Italie de rugby à XV

Voir aussi

Note